Богоявле́нский — русская семинаристская фамилия (в честь праздника Богоявления).

Известные носители 
 Богоявленский, Александр Львович (1879—1937) — священник Русской православной церкви, священномученик.
 
 Виктор (Богоявленский) (в миру Всеволод Семёнович Богоявленский; 1854—1928) — архиепископ Омский и Павлодарский.
 
 
 
 
 Богоявленский, Михаил Леонидович (1904—1991) — краевед, историк московских церквей.
 
 Богоявленский, Пантелеймон Иванович (1881—1918) — священник Русской православной церкви, священномученик.
 Богоявленский, Сергей Константинович (1871—1947) — советский историк, археолог и архивист, член-корреспондент АН СССР.
 Богоявленский, Фёдор Павлович (1881—1933) — святой Русской православной церкви, исповедник.
 Богоявленский, Юрий Константинович (1925—1999) — советский паразитолог, гельминтолог, профессор, член-корреспондент РАМН (1991).

См. также 
 
 
 
 
 Богоявленский сельсовет — муниципальное образование (сельское поселение) в составе Дальнеконстантиновского района Нижегородской области